In 1910/11 werd het zestiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Altonaer FC 1893 werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club versloeg eerst Schweriner FC 1903 en verloor in de halve finale van Holstein Kiel.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1910/11